Wyandot bezeichnet:
 Wyandot oder Huronen, eine Ethnie der Irokesen-Sprachgruppe in Nordamerika
 Wyandot County, ein Landkreis in Ohio (USA), benannt nach dem Indianervolk der Wyandot
 Wyandot (Ohio), eine Ortschaft im Wyandot County, im US-Bundesstaat Ohio

Sonstiges:
 Wyandot Point, Landspitze der Ross-Insel, Antarktis
 Wyandot Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 USS Wyandot (AKA-92), Frachter der United States Navy

Siehe auch: 
 Wyandotte, eine Hühnerrasse aus den USA
 Wyandotte (Michigan), eine Stadt in Wayne County (Michigan, USA)
 Wyandotte (Begriffsklärung)